Sklàd ima več pomenov:

 sklad (geologija) - debelejša plast kamnine
 vzajemni sklad 
 sklad (računalništvo) - podatkovna struktura 
 Mednarodni monetarni sklad 
 v ekonomiji poslovni sklad in  rezervni sklad
 zloženi predmeti (sklad knjig)